

Fumetti 
 Hometown, nome utilizzato come città del personaggio immaginario Topolino prima che nei fumetti venisse inventato il nome Topolinia

Geografia 
 Hometown, una città nell'Illinois
 Hometown, un villaggio nella Pennsylvania
 Hometown, un luogo abitato nella Virginia Occidentale

Musica 
 HomeTown, una boy band irlandese
 Hometown Band, gruppo musicale folk canadese
 Hometown!, album dal vivo dei Dubliners del 1972
 My Hometown, singolo di Bruce Springsteen del 1985
 Hometown, singolo di Joe Jackson del 1986
 Hometown, singolo degli Sheppard del 2018
Hometown, singolo dei Twenty One Pilots del 2015